Az 567-es jelzésű regionális autóbusz Albertirsa egyik helyi járata, a vasútállomástól indulva járja körbe a települést.

Története 

A korábbi 2492-es járat 2016. december 12-étől 567-es és 568-as jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között nincsen feltüntetve az ellenkező irányban közlekedő 568-as busz.

|-
! Perc (↓)
! Megállóhely
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Albertirsa, vasútállomásvégállomás
|
|-
|1||Albertirsa, Orgona utca
|
|-
|3||Albertirsa, Galamb utca
|
|-
|5||Albertirsa, Mikebudai út
|align=left|
|-
|6||Albertirsa, Nagyváradi utca
|
|-
|7||Albertirsa, Katona Gy. utca
|
|-
|8||Albertirsa, Szondy utca
|
|-
|9||Albertirsa, városháza
|
|-
|10||Albertirsa, Köztársaság tér
|
|-
|11||Albertirsa, Győzelem utca
|
|-
|14||Albertirsa, Dánosi utca
|
|-
|15||Albertirsa, Nyáregyházi utca
|
|-
|16||Albertirsa, Szent István út
|
|-
|17||Albertirsa, Alkotmány utca (ABC)
|
|-
|18||Albertirsa, Alkotmány utca
|
|-
|20||Albertirsa, Evangélikus iskola
|
|-
|21||Albertirsa, Táncsics iskola
|
|-
|23||Albertirsa, ABC áruház
|align=left|
|-
|24||Albertirsa, Köztársaság tér
|
|-
|25||Albertirsa, Központi iskola
|align=left|
|-
|26||Albertirsa, Sorompó (temető)
|align=left|
|-
|27||Albertirsa, Temesvári utca
|align=left|
|-
|28||Albertirsa, Égerfa utca
|align=left|
|-
|30||Albertirsa, vasútállomásvégállomás
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Albertirsa autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak